Luci Albini, tribú del poble el 494 aC, després de crear-se aquesta magistratura 
 Marc Albini, plebeu (s. IV aC)